Hallali pour Ric Hochet est le vingt-huitième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé  
Lors d'une promenade en avion de tourisme qu'il effectue seul, Ric repère un homme chassé à courre comme du gibier par des hommes à cheval. Il pose son avion pour lui venir en aide, mais l'homme est abattu par les chasseurs. Ric se trouve lui-même traqué, hors de son avion qu'il avait quitté. On apprend qu'il est la proie du Bourreau, qui attire des malfrats dans son immense propriété et les transforme en « gibier humain ». Ceux qui survivent sont alors recrutés dans sa bande. Afin de faire croire à un accident et à la mort de Ric, l'avion qu'il pilotait est jeté dans un ravin puis incendié, avec le corps de l'homme abattu.

Ric vient en aide à un jeune garçon, Florent, lui aussi emprisonné par le Bourreau. Ils sont continuellement traqués pendant plusieurs jours, mais reçoivent une aide anonyme et mystérieuse de l'un des chasseurs.

Une fois pris, Ric apprend que l'aide anonyme était une ruse du Bourreau pour mieux jouer avec ses proies.

Mais peu après, Anna, l'un des chasseurs, veut se venger du Bourreau qui avait fait exécuter son frère. Elle menace le Bourreau d'un fusil et s'enfuit avec Ric et Florent. Alors qu'ils sont sur le point d'être rattrapés, près de la sortie, Bourdon et des CRS interviennent pour arrêter toute la bande.

Personnages 

 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Le Bourreau, devenu handicapé
 Florent Koning : jeune garçon, qui avait accompagné son père, abattu au début de l'album
 Anna : jeune femme qui fait partie de la bande du Bourreau

Lieux 
 Paysage de montagne, non précisé.

Action et rebondissement 
La particularité de cet album est qu'une partie de la narration est faite par le personnage qui se présente comme « le traître » (première vignette de l'album). Fait inédit dans la série, Ric Hochet ne doit pas trouver un coupable, mais identifier une aide mystérieuse. 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1979